Az 1957-es magyar női nagypályás kézilabda-bajnokság a harmincadik női nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A csapatok nagy része visszavette az 1950 előtt használt nevét.
A Bp. Törekvés neve ismét Bp. Postás lett.
A Bp. Kinizsi neve ismét Ferencvárosi TC lett.
A Debreceni Bástya új neve Debreceni Bocskai lett.
A VL Magyar Posztó neve ismét Magyar Posztó SE lett.
A Bp. Vörös Lobogó neve ismét MTK lett.
A VL Magyar Pamut neve ismét Magyar Pamut SC lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Terembajnokság

Csepeli csoport

Tüzér utcai csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Helyosztó mérkőzés 
1. helyért: Kőbányai Lombik-Csepel SC 7:3

3. helyért: Bp. Postás-MTK 6:3

5. helyért: Magyar Posztó SE-Vasas Elzett 3:2

Források 
Népsport 1957.11.22. (tabella) 1957.03.05. (terem csoportok) 1957.03.11. (terem döntő)

N1957
Magyarnöinagypalyaskezilabdabajnoksag